Komsomolskaja může být:

 Komsomolskaja (polární stanice) – sovětská (ruská) polární stanice v zemi královny Marie v Antarktidě, v letech 1957–1962
 Komsomolskaja (stanice metra v Moskvě) – přestupní stanice metra v Moskvě
 Komsomolskaja (stanice metra v Nižním Novgorodě) – stanice metra v Nižním Novgorodě
 Komsomolskaja (stanice metra v Čeljabinsku) – stanice metra v Čeljabinsku, ve stavbě

Související články 
 Komsomolsk
 Komsomolec